Futbolnij klub Alaniâ Vladikavkaz eller engelsk Alania Vladikavkaz var en russisk fodboldklub fra byen Vladikavkaz.

Titler 

 Russiske Liga (1): 1995

Historiske slutplaceringer

Kendte spillere 
  Tamas Priskin
  Renan Bressan
  Mirjalol Qosimov
  Isaac Okoronkwo
  Sani Kaita
  Royston Drenthe
  Nazim Suleymanov
  Sergiu Dadu

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1937